Jacksonville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Jacksonville (Alabama), im Calhoun County
 Jacksonville (Arkansas), im Pulaski County
 Jacksonville (Florida), im Duval County
 Jacksonville (Georgia), im Telfair County
 Jacksonville (Illinois), im Morgan County
 Jacksonville (Iowa), im Shelby County
 Jacksonville (Kentucky)
 Jacksonville (Maryland)
 Jacksonville (Missouri), im Randolph County
 Jacksonville (New Jersey), im Burlington County
 Jacksonville (North Carolina), im Onslow County
 Jacksonville (Ohio), im Athens County
 Jacksonville (Oregon), im Jackson County
 Jacksonville (Pennsylvania), im Indiana County
 Jacksonville (Tennessee)
 Jacksonville (Texas), im Cherokee County
 Jacksonville (Vermont), im Windham County
 Jacksonville (West Virginia), im Lewis County
 Jacksonville (Wisconsin), im Monroe County

Sonstiges:
 Jacksonville State University, staatliche Universität in Jacksonville, Alabama
 Jacksonville University, private Universität in Jacksonville, Florida